Je suis puede referirse a:

Eslóganes, expresiones, etc. 
 Je suis Charlie, eslogan creado por Joachim Roncin]el 7 de enero de 2015, momentos después del atentado terrorista contra la sede de Charlie Hebdo.

Publicaciones 
 Je suis partout, semanario francés generalista fundado en 1930.

Música 
 Je suis l'enfant soleil (Soy la niña sol), canción de Francia en el Festival de la Canción de Eurovisión 1979, interpretada en francés por Anne-Marie David.